En psychologie, la personnalité  est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de comportements d'une personne. 
 Une personnalité est aussi une célébrité, une vedette ou une star.
 En politique, l'adulation d'un chef est couramment nommée culte de la personnalité.
 En droit, la personnalité juridique est l'aptitude juridique à être titulaire, actif ou passif, de droits et d'obligations.
 Personnalités est une chanson interprétée par Sacha Distel (1959).

Voir aussi